Het ATP-toernooi van Acapulco 2010 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel 2010) werd gespeeld van 22 tot en met 28 februari 2010. Er werd gespeeld op gravelbanen van The Fairmont Acapulco Princess in de Mexicaanse stad Acapulco.

De titelverdediger Nicolás Almagro, die vorig jaar de finale van Gaël Monfils won, is aanwezig en is als zesde geplaatst.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco